Reitgraben heißen folgende geographische Objekte:

 Reitgraben (Gemeinde Sankt Martin), Ortschaft der Gemeinde St. Martin Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Reitgraben (Gemeinde Tragwein), Ortschaft der  Marktgemeinde Tragwein, Bezirk Freistadt, Oberösterreich

Siehe auch:
 Reithgraben